Sułków bezeichnet Dörfer in Polen:
 Sułków (Baborów), Dorf der Gmina Baborów in der Woiwodschaft Opole
 Sułków (Fałków), Dorf der Gmina Fałków im Powiat Konecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Sułków (Góra), Dorf der Gmina Góra in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Sułków (Krasocin), Dorf der Gmina Krasocin im Powiat Włoszczowski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Sułków (Stromiec), Dorf der Gmina Stromiec in der Woiwodschaft Masowien
 Sułków (Wieliczka), Dorf der Gmina Wieliczka in der Woiwodschaft Kleinpolen